Gordon Brown peut désigner :
 Gordon Brown (1930-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Gordon Brown (1947-2001), joueur de rugby à 15 écossais ;
 Gordon Brown (1951-), homme politique britannique, qui a été Premier Ministre du Royaume-Uni de 2007 à 2010 ;
 Gordon Brown (1958-), sculpteur allemand.